Шавловский — фамилия.
 Шавловский, Иван Эдуардович (1856—1916) — русский учёный, доктор медицины, заслуженный профессор.
 Шавловский, Константин Борисович (род. 1983) — российский кинокритик и киновед, поэт.
 Шавловский, Станислав Семёнович (род. 1945) — художник-постановщик, лауреат Государственной премии России (2001).